Municipio de Center puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
Municipio de Center (Dakota del Norte)
Municipio de Center (condado de Allamakee, Iowa)
Municipio de Center (condado de Atchison, Kansas)
Municipio de Center (condado de Aurora, Dakota del Sur)
Municipio de Center (condado de Beaver, Pensilvania)
Municipio de Center (condado de Benton, Indiana)
Municipio de Central (condado de Bladen, Carolina del Norte)
Municipio de Center (condado de Boone, Indiana)
Municipio de Center (condado de Buchanan, Misuri)
Municipio de Center (condado de Buffalo, Nebraska)
Municipio de Center (condado de Butler, Nebraska)
Municipio de Center (condado de Butler, Pensilvania)
Municipio de Center (condado de Calhoun, Iowa)
Municipio de Center (condado de Carroll, Ohio)
Municipio de Center (condado de Cedar, Iowa)
Municipio de Center (condado de Chautauqua, Kansas)
Municipio de Center (condado de Clark, Kansas)
Municipio de Center (condado de Clinton, Indiana)
Municipio de Center (condado de Clinton, Iowa)
Municipio de Center (condado de Cloud, Kansas)
Municipio de Center (condado de Columbiana, Ohio)
Municipio de Center (condado de Crow Wing, Minnesota)
Municipio de Center (condado de Dade, Misuri)
Municipio de Center (condado de Dearborn, Indiana)
Municipio de Center (condado de Decatur, Iowa)
Municipio de Center (condado de Decatur, Kansas)
Municipio de Center (condado de Delaware, Indiana)
Municipio de Center (condado de Dickinson, Kansas)
Municipio de Center (condado de Doniphan, Kansas)
Municipio de Center (condado de Dubuque, Iowa)
Municipio de Center (condado de Emmet, Iowa)
Municipio de Center (condado de Emmet, Míchigan)
Municipio de Center (condado de Fayette, Iowa)
Municipio de Center (condado de Gibson, Indiana)
Municipio de Center (condado de Grant, Indiana)
Municipio de Center (condado de Greene, Indiana)
Municipio de Center (condado de Greene, Pensilvania)
Municipio de Center (condado de Guernsey, Ohio)
Municipio de Center (condado de Hall, Nebraska)
Municipio de Center (condado de Hancock, Indiana)
Municipio de Center (condado de Hendricks, Indiana)
Municipio de Center (condado de Henry, Iowa)
Municipio de Center (condado de Hickory, Misuri)
Municipio de Center (condado de Hodgeman, Kansas)
Municipio de Center (condado de Howard, Indiana)
Municipio de Center (condado de Indiana, Pensilvania)
Municipio de Center (condado de Jefferson, Iowa)
Municipio de Center (condado de Jennings, Indiana)
Municipio de Center (condado de Jewell, Kansas)
Municipio de Center (condado de Knox, Misuri)
Municipio de Center (condado de LaPorte, Indiana)
Municipio de Center (condado de Lake, Indiana)
Municipio de Center (condado de Lyon, Kansas)
Municipio de Center (condado de Marion, Indiana)
Municipio de Center (condado de Marshall, Indiana)
Municipio de Center (condado de Marshall, Kansas)
Municipio de Center (condado de Martin, Indiana)
Municipio de Center (condado de McDonald, Misuri)
Municipio de Center (condado de Mercer, Ohio)
Municipio de Center (condado de Mills, Iowa)
Municipio de Center (condado de Mitchell, Kansas)
Municipio de Center (condado de Monona, Iowa)
Municipio de Center (condado de Monroe, Ohio)
Municipio de Center (condado de Montgomery, Arkansas)
Municipio de Center (condado de Morgan, Ohio)
Municipio de Center (condado de Nemaha, Kansas)
Municipio de Center (condado de Ness, Kansas)
Municipio de Center (condado de Noble, Ohio)
Municipio de Center (condado de O'Brien, Iowa)
Municipio de Center (condado de Ottawa, Kansas)
Municipio de Center (condado de Phelps, Nebraska)
Municipio de Center (condado de Pocahontas, Iowa)
Municipio de Center (condado de Polk, Arkansas)
Municipio de Center (condado de Pope, Arkansas)
Municipio de Center (condado de Porter, Indiana)
Municipio de Center (condado de Posey, Indiana)
Municipio de Center (condado de Pottawatomie, Kansas)
Municipio de Center (condado de Pottawattamie, Iowa)
Municipio de Center (condado de Prairie, Arkansas)
Municipio de Center (condado de Ralls, Misuri)
Municipio de Center (condado de Rawlins, Kansas)
Municipio de Center (condado de Reno, Kansas)
Municipio de Center (condado de Rice, Kansas)
Municipio de Center (condado de Riley, Kansas)
Municipio de Center (condado de Ripley, Indiana)
Municipio de Center (condado de Rush, Indiana)
Municipio de Center (condado de Rush, Kansas)
Municipio de Center (condado de Russell, Kansas)
Municipio de Center (condado de Saunders, Nebraska)
Municipio de Center (condado de Sebastian, Arkansas)
Municipio de Center (condado de Shelby, Iowa)
Municipio de Center (condado de Sioux, Iowa)
Municipio de Center (condado de Smith, Kansas)
Municipio de Center (condado de Snyder, Pensilvania)
Municipio de Center (condado de St. Clair, Misuri)
Municipio de Center (condado de Stanly, Carolina del Norte)
Municipio de Center (condado de Starke, Indiana)
Municipio de Center (condado de Stevens, Kansas)
Municipio de Center (condado de Union, Indiana)
Municipio de Center (condado de Vanderburgh, Indiana)
Municipio de Center (condado de Vernon, Misuri)
Municipio de Center (condado de Wapello, Iowa)
Municipio de Center (condado de Washington, Arkansas)
Municipio de Center (condado de Wayne, Indiana)
Municipio de Center (condado de Williams, Ohio)
Municipio de Center (condado de Wilson, Kansas)
Municipio de Center (condado de Winnebago, Iowa)
Municipio de Center (condado de Wood, Ohio)
Municipio de Center (condado de Woodson, Kansas)
Municipio de Center No. 1 (condado de Greene, Misuri)
Municipio de Center No. 3 (condado de Greene, Misuri)